Esta é uma lista de clubes de futebol da Rússia.

Clubes pertencentes a cidade de Moscovo

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes a Ossétia do Norte-Alânia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Volgogrado

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Sverdlovsk

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Rostov

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Níjni Novgorod

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Iaroslavl

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Voronej

Clubes pertencentes ao Krai de Stavropol

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes a cidade de São Petersburgo

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Tiumen

Clubes pertencentes ao Krai de Krasnodar

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Samara

Clubes pertencentes ao Krai do Litoral

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Tartaristão

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Kaliningrado

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes à Calmúquia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Moscovo

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Daguestão

Clubes pertencentes ao Oblast de Saratov

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Krai de Perm

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes à Chechênia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Tomsk

Clubes pertencentes à Cabárdia-Balcária

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Novosibirsk

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes à Mordóvia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Krai de Khabarovsk

Clubes pertencentes ao Bascortostão

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Tula

Clubes pertencentes à Adiguésia

Clubes pertencentes ao Oblast de Vologda

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Lipetsk

Clubes pertencentes ao Oblast de Vladimir

Clubes pertencentes à Carachai-Circássia

Clubes pertencentes ao Oblast de Ivanovo

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Belgorod

Clubes pertencentes ao Oblast de Tver

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Riazan

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Cheliabinsk

Clubes pertencentes à Udmúrtia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes à Mari El

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Ulianovsk

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Kirov

Clubes pertencentes ao Oblast de Omsk

Clubes pertencentes ao Krai de Zabaykalsky

Clubes pertencentes à Buriácia

Clubes pertencentes à Iacútia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Irkutsk

Clubes pertencentes ao Krai de Krasnoyarsk

Clubes pertencentes ao Oblast de Kemerovo

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Krai de Altai

Clubes pertencentes ao Oblast de Sacalina

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Amur

Clubes pertencentes ao Oblast de Smolensk

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Astracã

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Oremburgo

Clubes pertencentes ao Oblast de Briansk

Clubes pertencentes ao Oblast de Oriol

Clubes pertencentes ao Oblast de Kursk

Clubes pertencentes à Inguchétia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes ao Oblast de Leningrado

Clubes pertencentes ao Oblast de Kaluga

Clubes pertencentes ao Oblast de Tambov

Clubes pertencentes ao Oblast de Pskov

Clubes pertencentes ao Oblast de Kostroma

Clubes pertencentes à Carélia

Clubes pertencentes ao Oblast de Kurgan

Clubes pertencentes à Chuváchia

Clubes pertencentes à Khantia-Mansia

Extintos ou licenciados

Clubes pertencentes à República de Altai

Clubes pertencentes ao Oblast de Arkhangelsk

Clubes pertencentes à Cacássia

Terceira Divisão (Zona Oeste) 2012-13

Terceira Divisão (Zona Central) 2012-13

Terceira Divisão (Zona Sul) 2012-13

Terceira Divisão (Ural-Povolzhye) 2012-13

Terceira Divisão (Zona Leste) 2012-13 

Russia
Futebol da Rússia
Clubes Futebol